Ара може бити:

 Ара, врста великог шареног папагаја из Новог света
 Ара Сен Ларбје, насеље и општина у југозападној Француској.
 Сазвежђе Олтар, латински назив сазвежђа Олтар
 Арахидонска киселина, масна киселина